Frits Dantuma (1992), Nederlands voetballer
 Jouke Dantuma (1966), Nederlands voetballer